Harry Garlick – pittore inglese
 Jessica Garlick – cantante britannica
 Magrat Garlick – personaggio del romanzo fantasy Mondo Disco
 Stephen Garlick – attore gallese